Угли-Завод — залізничний роз'їзд 5-го класу Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Терещенська — Семенівка. Розташований біля села Угли.

Історія 
Роз'їзд відкритий 1902 року. У 1992 році роз'їзд передано з Брянського відділення Московської залізниці до Конотопського відділення Південно-Західної залізниці.

Пасажирське сполучення 
Через роз'їзд курсують дизельні потяги сполученням  — Терещенська.

Примітки

Джерела

Посилання 

 Розклад руху приміських поїздів по ст. Угли-Завод
 Роз'їзд Угли-Завод на сайті tokatema 

Станції Південно-Західної залізниці
Залізничні станції Чернігівської області
Транспорт Семенівського району (Чернігівська область)